Се́рный мост — название мостов в Санкт-Петербурге:

 Серный мост — мост через протоку Малой Невы между островом Декабристов и Серным островом
 Серный мост — рабочее (неофициальное) название моста Бетанкура